Sametingsgebäude beherbergen die parlamentarischen Vertretungen des Volks der Samen:
 Sametingsgebäude in Inari, Finnland; siehe Sameting (Finnland)
 Sametingsgebäude (Norwegen) in Karasjok 
 Sametingsgebäude in Kiruna, Schweden; siehe Sameting (Schweden)